Agathe Nalli-Rutenberg (1838-1919 – scrittrice tedesca 
 Guelfo Nalli (1938-1995) – cornista e musicista argentino
 Noria Nalli – scrittrice e blogger italiana
 Pia Nalli (1886-1964) – matematica italiana

Pagine correlate
 Nelli
 Nolli